Aube puede referirse a:
 El río Aube.
 El departamento francés de Aube.
 Las comunas francesas de Aube (Mosela) y Aube (Orne).